En anglais, daddy veut dire « papa ».

Art

Cinéma 
P'tit Père, titre français de Daddy, un film américain muet de E. Mason Hopper, sorti en 1923 ;
Daddy, film de Niki de Saint Phalle, sorti en 1973 ;
Daddy, film de Mahesh Bhatt, sorti en 1989 ;
Daddy, film de Suresh Krishna et Saikrishna M., sorti en 2001.
Daddy (Entrusted) de Giacomo Battiato, téléfilm en 2003, d'après le roman de Loup Durand.

Littérature 
Daddy, roman de Loup Durand, publié en 1994.

Musique 
Daddy, un single du chanteur sud-coréen Psy, sorti en 2015.

Patronyme 

 Trick Daddy, rappeur américain.
 Puff Daddy, rappeur américain.

Produits de consommation 
Marque française de sucre de bouche. Marque commerciale de Sucre Union, entreprise contrôlée par le groupe Cristal Union.